Where Do We Go? World Tour — четвёртый концертный тур американской певицы Билли Айлиш, который проходит в поддержку её дебютного альбома When We All Fall Asleep, Where Do We Go?. Тур начался 9 марта 2020 года в Майами на Американ Эйрлайнс-арене и должен был закончиться 7 сентября 2020 года в Джакарте на Indonesia Convention Exhibition, но из-за возникшей пандемии COVID-19 тур был отменён.

Предыстория и развитие 
Тур был официально объявлен через аккаунт Билли Айлиш в Instagram 27 сентября 2019 года. Билли Айлиш опубликовала фото вместе с датами и местами проведения тура.

Концерты

Примечания 

Концертные туры Билли Айлиш
Концертные туры 2020 года
Концертные туры, отложенные из-за пандемии COVID-19